Freimark ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Freimark (1881–1945), deutscher Verlagsbuchhändler und Autor
 Peter Freimark (1934–2008), deutscher Judaist